Биска́йский зали́в (, , , , , , ) — часть Атлантического океана, расположенная к северу от Пиренейского полуострова, омывает берега Испании и Франции и простирается от Галисии до Бретани.

Название происходит от баскской провинции Бискайя. В Испании Бискайский залив называют Кантабрийским морем (Mar Cantábrico). Лишь восточная часть Кантабрийского моря, непосредственно примыкающая к Стране Басков, называется Бискайским заливом.

За 220 тыс. лет до н. э., во времена ледника Рисс, Бискайский залив был заморожен.

12 апреля 1970 года в Бискайском заливе потерпела аварию и затонула советская атомная подводная лодка К-8.

География 

Залив имеет примерно треугольную форму, общая площадь составляет 223 (194) тыс. км², длина 400 км, средняя глубина 1715 м, максимальная — 4735 (5120) м.

Северная часть французского берега скалиста, имеется несколько островов: Бель-Иль, Нуармутье, Ре, Олерон, Экс. К югу побережье выполаживается, его участки называются Серебряный берег и Берег басков. К берегу Пиренейского полуострова подступают Кантабрийские горы и он вновь становится скалистым и изрезанным. Континентальный шельф у берегов Бретани имеет ширину около 160 км, но к берегам Испании уменьшается до 65 км. Склоны шельфа изрезаны многочисленными подводными каньонами. За шельфом располагается довольно плоская Бискайская глубоководная равнина глубиной около 4550 м.

Впадающие реки: Гаронна и Дордонь (образующие эстуарий Жиронда), Луара, Адур, Бидасоа.

Океанография 

Приливы полусуточные, амплитудой до 6,7 м, которая уменьшается с севера на юг. В феврале в северной части залива вода имеет температуру 5—6 °C, в южной — 12—13 °C; в августе вода прогревается до 10 °C на севере и до 20—22 °C на юге. Солёность около 35 ‰.

Поверхностные течения определяются циркуляцией вод в Северной Атлантике и закручены по часовой стрелке. Часты штормы, особенно в зимний период — скорость ветров может превышать 113 км/ч. Из-за частых штормов Бискайский залив получил от моряков прозвище «Мешок бурь».

Хозяйственное использование 
Рыболовство (сардины, камбала), в неглубоких лагунах французского берега развит устричный промысел. Основные порты — Бордо, Брест, Нант, Ла-Рошель, Рошфор, Сен-Назер, Байонна (все — Франция), Сан-Себастьян, Бильбао, Сантандер, Хихон и Авилес (все — Испания).

Курорты: Ла Боль, Биарриц и Сен-Жан-де-Люз.

Примечания

Литература 
 

 
Заливы Испании
Заливы Франции
География Новой Аквитании
География Страны Басков